Valeria est un prénom féminin, équivalent de Valérie.

 Valeria est une chanteuse russe ;
 la Via Valeria est une voie romaine ;
 Valeria est une telenovela de langue espagnole, créée à Miami en Floride, produite par Venevisión Productions ;
 Valeria est une série télévisée espagnole diffusée en 2020 ;
 Valeria, une ville du  comté de Jasper, en Iowa, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Valéria, un prénom féminin hongrois.

Homonymie de toponyme
Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien